New Model Army steht für:

 New Model Army, das englische Parlamentsheer während des englischen Bürgerkriegs 
 New Model Army (Band), eine englische Independent-Band
 Remington New Model Army, einen Perkussionsrevolver